Greystones ou Graystones sont des toponymes pouvant désigner:

Toponyme

, espace historique de Morrisville en Pennsylvanie

Greystones, ville côtière du comté de Wicklow

, fell du Lake District dans le nord-ouest de l'Angleterre ;
 , banlieue de Sheffield du Yorkshire du Sud ;
 Greystones, une station du Dublin Area Rapid Transit (DART).

Voir aussi

Homonymie de toponyme